Датия:

 Датия — город в индийском штате Мадхья-Прадеш.
 Датия — округ в индийском штате Мадхья-Прадеш.
 Датия — туземное княжество Британской Индии.